Арріан Флавій — грецький письменник, історик та географ римської епохи.
 Арріан (юрист) — давньоримський юрист.
 Арріан — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія.
 Аріан (рід) — рід серпокрильцеподібних птахів родини колібрієвих (Trochilidae).